Medaliści mistrzostw Polski seniorów w skoku w dal – zdobywcy medali seniorskich mistrzostw Polski w konkurencji skoku w dal.

Skok w dal jest rozgrywany na mistrzostwach kraju od ich pierwszej edycji, która miała miejsce w lipcu 1920 roku we Lwowie. Pierwszym w historii mistrzem Polski został zawodnik warszawskiej Polonii Stanisław Sośnicki, który uzyskał wynik 6,19 m. Uzyskany przez niego rezultat był gorszy od ustalonego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki minimum uprawniającego do startu w igrzyskach olimpijskich w Antwerpii. w związku z czym nie został wówczas uznany mistrzem kraju (tytuł ten przyznawano w 1920 tylko zawodnikom, którzy  osiągnęli wyniki lepsze od minimum olimpijskiego). Mimo to według obecnych zasad PZLA wszyscy zwycięzcy mistrzostw z 1920 noszą tytuły ówczesnych mistrzów Polski.  

Najbardziej utytułowanym zawodnikiem wśród startujących w mistrzostwach Polski jest Tomasz Jaszczuk, który zdobył sześć złotych medali. Więcej medali, jedenascie, ale tylko pięć złotych, wywalczył Stanisław Jaskułka. 

Aktualny rekord mistrzostw Polski seniorów w skoku w dal wynosi 8,16 i został ustanowiony przez Krzysztofa Łuczaka podczas mistrzostw w 1997 w Bydgoszczy. Podczas mistrzostw w 2008 Marcin Starzak uzyskał 8,20 m, jednak przy nieprzepisowym wietrze 3,3 m/s (dopuszczalna siła wiatru to 2 m/s); przy zbyt silnym wietrze uzyskano jeszcze 8,17 m (Andrzej Klimaszewski w 1985) oraz 8,16 m (Stanisław Jaskułka w 1986).

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 
W historii mistrzostw Polski seniorów na podium tej imprezy stanęło w sumie 114 skoczków. Najwięcej  medali – 11 – wywalczył Stanisław Jaskułka, a najwięcej złotych – 6 – Tomasz Jaszczuk. W tabeli kolorem wyróżniono zawodników, którzy wciąż są czynnymi lekkoatletami.

Przypisy 

Medaliści mistrzostw Polski seniorów w lekkoatletyce